

Geografia 
 Canada
Mandeville – comune del Québec
 Francia
Mandeville – comune dell'Eure
Mandeville-en-Bessin – comune del Calvados
 Giamaica
Mandeville – capoluogo della Parrocchia di Manchester
 Regno Unito
Hardington Mandeville – parrocchia civile del Somerset
Keinton Mandeville – parrocchia civile del Somerset
Stoke Mandeville – parrocchia civile del Buckinghamshire
Sutton Mandeville – parrocchia civile del Wiltshire
Thorpe Mandeville – parrocchia civile del Northamptonshire
 Stati Uniti d'America
Mandeville – città della Parrocchia di St. Tammany, in Louisiana

Persone 
Bernard de Mandeville (1670-1733) fu un filosofo, economista e scrittore olandese
John Mandeville, nome di uno scrittore di viaggi del XIV secolo, la cui reale esistenza è dubbia

Astronomia 
739 Mandeville – asteroide della fascia principale

Letteratura 
Mandeville – romanzo di William Godwin del 1817
Mandeville – romanzo di Geoffrey Trease del 1980